Apystomyiidae — небольшое семейство двукрылых из надсемейства Asiloidea подотряда короткоусых. Семейство рассматривается как родственное Bombyliidae, Hilarimorphidae или Scenopinidae.

Описание 
Небольшие мухи с блестящим чёрным телом около 3 мм длиной. Антенны с коротким двучленистым вершинным стилем. Вид распространен в Америке, от Калифорнии до Мексики. Преимагинальные стадии неизвестны.

Классификация 
В семейство включают один современный монотипический род и один вымерший род:
 Род 
 
 † Род 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 †

Палеонтология 
Вид Hilarimorphites burmanica описан по инклюзу бирманского янтаря мелового периода.

Примечания 

Asilomorpha
Семейства насекомых
Насекомые мелового периода
Фауна кайнозоя